Ilicura est un genre monotypique de passereaux de la famille des Pipridae.

Liste des espèces 
Selon  :
 Ilicura militaris (Shaw, 1809)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Pipridae